Пабло Азар () мексички је глумац.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1982.
Мексички глумци